Tuatara (von  „Stachelrücken“) steht für:
 Brückenechse, in Neuseeland endemisches Reptil
 SSC Tuatara, ein Supersportwagen
 Mount Tuatara, Berg in Antarktika
 Tuatara (Band), amerikanische Instrumentalgruppe